KK Vojvodina Novi Sad squadra di pallacanestro di Novi Sad, fondata nel 1948;
 KK Vojvodina Srbijagas squadra di pallacanestro di Novi Sad, fondata nel 2000.